Nemetin je prigradsko naselje grada Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji. Nalazi se istočno od Osijeka. Ondje se nalazi osječka Luka Tranzit.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 139 stanovnika.

Izvori 

Osječki mjesni odbori
Naselja u Osječko-baranjskoj županiji